Powell River kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Powell River, British Columbia, ort och kommun, 
 Powell River, British Columbia (flod)
 Äldre namn på distriktet qathet Regional District i British Columbia